Heel-Nederland (staatkunde), staatkundig streven;
Heel Nederland (politieke partij)